Nitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Nitsch (1915–1989), österreichischer General
 Egbert Nitsch (1934–2005), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Franz Nitsch (1898–1945), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Georg Nitsch (1663–1729), deutscher Theologe
 Hanna Nitsch (* 1974), deutsche Künstlerin
 Herbert Nitsch (* 1970), österreichischer Apnoetaucher und Pilot
 Hermann Nitsch (1938–2022), österreichischer Aktionskünstler
 Jean Paul Aimé Nitsch (1921–1971), französischer Botaniker
 Jennifer Nitsch (1966–2004), deutsche Schauspielerin
 Jo Nitsch (* 1969), britische Ruderin
 Joachim Nitsch (* 1940), deutscher Ingenieurwissenschaftler

 Jürgen Nitsch (* 1940), deutscher Psychologe und Sportwissenschaftler
 Kazimierz Nitsch (1874–1958), polnischer Slawist
 Kurt Nitsch (1915–1984), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Leopold Nitsch (1897–1977), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Paul Friedrich Achat Nitsch (1754–1794), deutscher Schriftsteller und Geistlicher

 Rilana Nitsch (* 1986), deutsche Schauspielerin, Synchronschauspielerin und Sprecherin
 Robert Nitsch (* 1962), deutscher Mediziner und Neurobiologe
 Roger Nitsch (* 1962), deutscher Mediziner und Hirnforscher
 Rosemarie Nitsch, Geburtsname von Rosemarie Fuhrmann (* 1936), deutsche Leichtathletin
 Sebastian Nitsch (* 1977), deutscher Kabarettist
 Stephan Nitsch (1956–2008), deutscher Ingenieur
 Sybilla Nitsch (* 1980), deutsche Politikerin (SSW)

 Wilhelm Nitsch (1873–1962), deutscher Theologe und Missionar
 Wolfgang Nitsch (1938–2016), deutscher Sozialwissenschaftler und Pädagoge
 Wolfram Nitsch (* 1960), deutscher Romanist

Siehe auch:
 Nitzsch
 Nietsch, Familienname